Малый Майзас — посёлок в Междуреченском городском округе Кемеровской области России. Входил в состав Майзасского сельсовета (сейчас — Майзасское территориальное управление).

История 
Основан в 1956 году. Назван по р. Малый Майзас.

23 марта 1994 года в 00:58 KRAT, в 3-х километрах северо-восточнее посёлка Малый Майзас произошла крупная авиационная катастрофа. Авиалайнер Airbus A310-308 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший плановый международный рейс SU593 по маршруту Москва — Гонконг, через 4 часа и 19 минут после взлёта столкнулся со склоном сопки на высоте 400 метров и полностью разрушился. Погибли все находившиеся на его борту 75 человек — 63 пассажира и 12 членов экипажа.

География 
Малый Майзас расположен в юго-восточной части Кемеровской области и находится на берегу реки Малый Майзас. Уличная сеть не развита.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 100 % от общей численности населения в 2 жителя

Инфраструктура 
Лесная промышленность.

Транспорт 
Просёлочные дороги.

Литература 
 В. М. Шабалин. Тайны имен земли Кузнецкой [Текст] : краткий топонимический словарь Кемеровской области : 3000 назв. / В. Шабалин ; Кемеровский обл. ин-т усоверш. учителей. — Кемерово : Кемеровский обл. ИУУ, 1994. ISBN 5-7148-0032-X С. 114.

Примечания 

Населённые пункты Междуреченского городского округа